

Pessoas 
 Ed McBain
 John McBain

Localidades 
 McBain (Michigan)

Veja também 
 McBaine

Desambiguações de sobrenomes